Příjmení Jurík nese více různých osobností:

 Ivan Jurík (* 1971) – slovenský fotbalista, záložník
 Karol Jurík (* 1932) – slovenský a československý politik
 Lukáš Jurík (* 1982) – slovenský lední hokejista